Otto Troitzsch ist der Name folgender Personen:

* Adolph Otto Troitzsch (1843–1907), deutscher Lithograf und Kunstverleger 
 August Otto Troitzsch (1851–1927), deutscher Musiker